Финал Кубка Нидерландов по футболу 2018/2019 состоялся 5 мая 2019 года. Это был 101-й финал Кубка Нидерландов в его истории. «Аякс» победил «Виллем II» со счётом 0:4.

Победитель матча попадал в Суперкубок Нидерландов по футболу 2019, а также получал путёвку в Лигу Европы УЕФА 2019/2020.

Путь к финалу

Финал 
</onlyinclude>

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerway.com

Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Спортивные соревнования в Роттердаме
2019
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2019 году